Bourlemont oder Bourlémont ist der Name folgender Personen:

 François d’Anglure de Bourlemont (* vor 1673; † 1711), französischer Geistlicher, der von 1681 bis 1685 Bischof von Pamiers war
 Louis d’Anglure de Bourlemont (1617–1697), Jurist, Diplomat und Erzbischof von Bordeaux (von 1680 bis 1697)
 Thomas de Bourlémont (vor 1311–1353), Bischof von Toul